Canapè, un divanetto o, in dialetto romagnolo, un letto singolo
Canapè, un antipasto
Canapè, un parco pubblico della città di Foligno